Вестеркерк ( — Западная церковь) — кальвинистская церковь в Амстердаме, построенная в 1620—1631 годах по проекту Хендрика де Кейзера. Расположена на берегу канала Принсенграхт.

Шпиль церкви является самым высоким церковным шпилем в Амстердаме, имея высоту 85 метров. Его венчает модель короны Австрийской империи императора Максимилиана I. Церковные колокола были отлиты Пьером и Франсуа Эмони. Створки органа расписаны Герардом де Лерессом.

В церкви был похоронен 8 октября 1669 года Рембрандт. Точное место его захоронения неизвестно, однако предположительно оно находится у северной стены церкви. В церкви похоронены также Хендрикье Стоффелс, Агнета де Графф ван Полсбрук, картограф Ян Блау, художник Николас Питерс Берхем и, возможно, сын Рембрандта Титус ван Рейн. 10 марта 1966 года в церкви венчались принцесса Беатрикс и Клаус фон Амсберг.
 
Вестеркерк находится вблизи Дома Анны Франк и была описана в её дневнике. На церковной площади установлена статуя Анны Франк. Также вблизи церкви находится Гомомонумент.

В некоторых других городах Нидерландов также есть церкви с аналогичным именем, например, в Леувардене.

Примечания

Ссылки 
 Сайт церкви
 Страница церкви на сайте амстердамского Бюро памятников и археологии
 Страница церкви на сайте PlanetWare

Архитектура барокко
Рембрандт
Реформатские церкви
Усыпальницы
Храмы Амстердама
Храмы, заложенные в 1620 году
Храмы, построенные в 1631 году